Laurentiuskirche oder Lorenzkirche bzw. einfach St. Laurentius oder St. Lorenz ist der Name zahlreicher Kirchen, die dem heiligen Laurentius von Rom geweiht bzw. nach ihm benannt sind.

Hintergrund 
Viele Laurentiuskirchen gehörten zu den Triumph- und Dankeskirchen, die Otto I. nach seinem historischen Sieg auf dem Lechfeld über die Ungarn errichten ließ. Otto hatte vor der Schlacht am 10. August 955, dem Namenstag des hl. Laurentius, gelobt, im Falle eines Sieges werde er Kirchen zu Ehren des Heiligen bauen lassen. So gab es im 10. und 11. Jahrhundert eine Welle von Gründungen solcher dem hl. Laurentius gewidmeter Gotteshäuser.

In anderen Sprachen:
 
 
 : Saint-Laurent
 , : San Lorenzo
 : São Lourenço
 : Sankt Laurentii

  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä. sowie zentrale Wallfahrtskirchen

Liste

Belgien 
 Kirche de Sint Laurentius in Bocholt

Bolivien 
  Kathedrale von Santa Cruz de la Sierra

Dänemark 
 Marien-und-Laurentius-Kirche Bjernede
 Versandete Kirche St. Laurentii südlich von Skagen

Deutschland

A
 St. Laurentius in Aachen-Laurensberg (kath.)
 St. Laurentius in Abbehausen (ev.-luth.)
 St. Laurentius in Achim (ev.-luth.)
 Laurentiuskirche (Ahrweiler) (kath.)
 St. Laurentius (Aisch), Bayern
 Laurentiuskirche (Allmannsdorf) (kath.)
 St. Laurentius (Alteberspoint) (kath.)
 St. Laurentius (Alteglofsheim) (kath.)
 St. Laurentius (Altmühldorf) (kath.)
 St. Laurentius (Pfaffenhofen bei Altomünster) (kath.)
 St. Laurentius (Michelbach) in Alzenau (kath.)
 Laurentiuskirche (Arnoldshain) (ev.)
 Propsteikirche St. Laurentius in Arnsberg (kath.)
 St. Laurentius in Asbach (Westerwald) (kath.)
 St. Laurentius (Aschaffenburg) (kath.)
 St. Laurentius (Asenkofen) (kath.)
 St.-Laurentius-Kirche (Astfeld) (ev.)
 St. Laurentius in Auerbach/Vogtl. (ev.)
 St. Laurentius und Elisabeth (Aulzhausen) in Affing, Bayern (kath.)
 St. Laurentius (Aura an der Saale) (kath.)

Finnland 
 St.-Laurentius-Kirche Eckerö
 St.-Laurentius-Kirche Lohja („Pyhän Laurin Kirkko“)
 St.-Laurentius-Kirche Mynämäki („Pyhän Laurin Kirkko“)
 St.-Laurentius-Kirche Perniö („Pyhän Laurin Kirkko“)
 St.-Laurentius-Kirche Vantaa

Frankreich 
 St-Laurent-du-Mont (Argelès-sur-Mer), Département Pyrénées-Orientales
 St-Laurent (Beaumont-sur-Oise), Département Val-d’Oise
 St-Laurent (Chaussy), Département Val-d’Oise
 St-Laurent (Hésingue), Département Haut-Rhin
 St-Laurent (Hesse), Département Moselle
 St-Laurent (Les Arques), Département Lot
 St-Laurent (Marseille)
 St-Laurent (Ollioules), Département Var
 St-Laurent (Moussan), Département Aude
 St-Laurent (Paris)
 St-Laurent (Spicheren), Département Moselle
 Ste-Anne-St-Laurent (Trégastel), Département Côtes-d’Armor

Indien 
  Basilika St. Laurentius (Karkala)

Italien 
Rom
  San Lorenzo in Damaso
  San Lorenzo fuori le mura
  San Lorenzo in Lucina
 San Lorenzo in Miranda
  San Lorenzo in Panisperna
  San Lorenzo in Piscibus
weitere
 Basilica di San Lorenzo di Firenze in Florenz
  Kathedrale von Genua
 San Lorenzo Maggiore in Mailand
 San Lorenzo (Mortara)
 Pfarrkirche Rentsch, Südtirol
 Pfarrkirche zum Hl. Laurentius, St. Lorenzen, Südtirol
 Pfarrkirche St. Nikolaus/Eggen, Südtirol (hll. Nikolaus und Laurentius)
  Kathedrale von Trapani, Sizilien
 San Lorenzo (Turin)
 San Lorenzo Martire (Verolanuova)
 San Lorenzo (Verona)
  Kathedrale San Lorenzo (Viterbo) in Viterbo
historisch:
 San Lorenzo, Anfang des 19. Jahrhunderts vollständig abgerissene Benediktinerkirche in Venedig mit den ehemaligen Grabstätten von Niccolò und Marco Polo

Kroatien 
  St.-Laurentius-Kathedrale von Trogir

Liechtenstein 
 Pfarrkirche St. Laurentius (Schaan)

Luxemburg 
 Kirche Diekirch

Niederlande 
 Laurenskerk (Alkmaar)
 Laurentiuskerk (Rijnsburg)
 Laurenskerk (Rotterdam)
 Dorpskerk Voorschoten

Österreich 
Burgenland
 Pfarrkirche Nikitsch
 Pfarrkirche Trausdorf an der Wulka

Kärnten
 Filialkirche Lorenziberg in Frauenstein
 Pfarrkirche Lavamünd in Lavamünd
 Filialkirche Heiliger Laurentius in Sankt Lorenzen, Gemeinde Magdalensberg
 Pfarrkirche Lorenzenberg ob Lavamünd
 Filialkirche Lorenzenberg in Micheldorf
 Pfarrkirche St. Lorenzen in Reichenau

Niederösterreich
 Pfarrkirche Achau
 Pfarrkirche Alberndorf im Pulkautal
 Pfarrkirche Bierbaum am Kleebühel
 Pfarrkirche Dietmannsdorf an der Wild
 Pfarrkirche Drösing
 Pfarrkirche Etzen
 Pfarrkirche Freischling
 Pfarrkirche Friedersbach
 Pfarrkirche Gablitz
 Pfarrkirche Großau
 Pfarrkirche Großriedenthal
 Pfarrkirche Haringsee
 Pfarrkirche Hauskirchen
 Pfarrkirche Hernstein
 Pfarrkirche Höbersbrunn
 Pfarrkirche Hochwolkersdorf
 Pfarrkirche Idolsberg
 Pfarrkirche Japons
 Laurenzkirche (Katzelsdorf)
 Pfarrkirche Langenlois
 Pfarrkirche Loosdorf
 Pfarrkirche Mendling zu Lassing
 Pfarrkirche Oeynhausen
 Pfarrkirche Obritzberg
 Filialkirche Perschling-Haselbach
 Laurenzi-Kirche (Neulengbach)
 Pfarrkirche Rabenstein an der Pielach
 Pfarrkirche St. Lorenzen am Steinfeld in Flatz (Gemeinde Ternitz)
 St. Laurentius (ehem. St. Laurenzi im Thale) Niederhollabrunn
 Pfarrkirche Sollenau
 Pfarrkirche Unternalb
 Pfarrkirche Windigsteig
 Pfarrkirche Ybbs an der Donau
 Pfarrkirche Ysper
 Pfarrkirche Zwingendorf

Oberösterreich
 Pfarrkirche Abtsdorf
 Pfarrkirche Altheim (Oberösterreich)
 Pfarrkirche Arnreit
  Basilika Enns-Lorch
 Pfarrkirche Gaspoltshofen
 Pfarrkirche Gramastetten
 Filialkirche Kimpling
 Alte Pfarrkirche Kirchham und Neue Pfarrkirche Kirchham
 Pfarrkirche Kleinzell im Mühlkreis
 Pfarrkirche Münzbach
 Pfarrkirche Pattigham
 Pfarrkirche Pollham
 Pfarrkirche Schardenberg
 Pfarrkirche Ungenach
 Pfarrkirche Weichstetten
 Filialkirche St. Lorenz am Mondsee
 Laurenzikapelle St. Ulrich bei Steyr am Damberg
 Filialkirche Wagholming (Taufkirchen an der Pram)

Salzburg
 Pfarrkirche Adnet
 Pfarrkirche Bramberg am Wildkogel
 Filialkirche Mariapfarr-Althofen

Steiermark
 Pfarrkirche St. Laurentius (St. Lorenzen ob Eibiswald) in Aibl
 Pfarrkirche Edelschrott
 Stadtpfarrkirche Gleisdorf
 Pfarrkirche Hengsberg in Hengsberg
 Pfarrkirche St. Lorenzen im Mürztal
 Pfarrkirche St. Lorenzen im Paltental
 Pfarrkirche St. Lorenzen am Wechsel
 Pfarrkirche St. Lorenzen bei Knittelfeld
 Pfarrkirche Übelbach
 Filialkirche St. Lorenzen ob Katsch
 Filialkirche St. Lorenzen am Autersberg bei Birkfeld

Tirol
 Pfarrkirche Baumkirchen
 Pfarrkirche Bichlbach
 Alte Pfarrkirche Stans
 Pfarrkirche Tösens
 Pfarrkirche Tristach
 Alte Pfarrkirche Wattens
 Pfarrkirche Wörgl

Vorarlberg
 Laurentiuskirche (Bludenz)
 Pfarrkirche Sulzberg (Vorarlberg)

Wien
 Schottenfelder Kirche (Wien-Neubau)
 Pfarrkirche Breitensee (Wien-Penzing)
 Pfarrkirche Altsimmering (Wien-Simmering)

Polen 
 Laurentiuskirche (Deutsch Müllmen)
 Laurentiuskirche (Głuchołazy)
 Laurentiuskirche (Strzelce Opolskie)
 Laurentiuskirche (Woskowice Małe)
 St. Laurentius (Żółkiewka-Osada)

Schweden 
 Kirche von Bjäresjö
 St. Laurentius (Falkenberg, Schweden)

Schweiz 
 St. Laurentius (Bülach), Kanton Zürich
 St. Laurentius (Erlinsbach), Kanton Solothurn
 Pfarrkirche Santi Lorenzo e Agata, Faido, Kanton Tessin
 St. Laurentius (Frauenfeld), Kanton Thurgau
 Saint-Laurent (Lausanne), Kanton Waadt
  Kathedrale San Lorenzo (Lugano), Kanton Tessin
 Kapelle St. Lorenz (Paspels), Kanton Graubünden
 Laurentiuskapelle (Rickenbach), Kanton Solothurn
 St. Laurentius, Rudenz, Kanton Obwalden
 St. Laurenzen (St. Gallen), Kanton St. Gallen
 San-Lurench-Kirche in Sils Baselgia GR, Kanton Graubünden
 San Lorenzo (Sobrio), Kanton Tessin
 Laurentiuskapelle (Wallenschwil) in Beinwil (Freiamt), Kanton Aargau
 St. Laurentius (Winterthur-Wülflingen) in Winterthur-Wülflingen, Kanton Zürich
 Stadtkirche Winterthur in Winterthur, Kanton Zürich

Spanien 
  Basilika San Lorenzo (Huesca)
 San Lorenzo el Real (Toro)
 San Lorenzo de El Escorial
 San Lorenzo (Sahagún)

Tschechien 
 St. Laurentius (Chodov)
 St. Laurentius (Horní Blatná)
 Pfarrkirche St. Laurentius (Korolupy)
 St. Laurentius (Prag) (Chrám sv. Vavřince) (altkath.) auf dem Petřín (Laurenziberg)
 St. Laurentius in Ovesné Kladruby, Okres Cheb
 St. Laurentius, Jablonné v Podještědí, Okres Liberec (Bazilika Minor svatého Vavřince a svaté Zdislavy)

Vereinigtes Königreich 
 St Laurence (Bradford-on-Avon), England
 St Lawrence Jewry, London, England
 St Laurence’s Church (Greenock), Schottland

Vereinigte Staaten 
  Basilika St. Laurentius (Asheville), North Carolina

Siehe auch 
 Laurentiuskirche – ein Überblick über Kirchen anderer Heiliger
 St. Lawrence Church
 St. Lawrence Catholic Church

Weblinks 

 
Liste (Kirchengebäude nach Person)